La Pintada (Colombie)  située dans le département d'Antioquia, en Colombie.
La Pintada (Panama) localité du district de Aguadulce dans la province de Coclé au Panama